{{Воинское формирование СССР
| оформление = общее
| гвардия = да
| наименование                    = 1-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк(1 гв. сап)
| награды                         =    
| почётные наименования           = Львовский
| войска                          = сухопутные
| род войск                       = самоходная артиллерия
| формирование                    = 25.03.1943
| расформирование (преобразование)  = 1945
| предшественник                  =
| преемник                        =  
| районы боевых действий          = 1944: Львовско-Сандомирская операция  1945:Берлинская стратегическая наступательная операция}}1-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк (1 гв. сап) — гвардейская воинская часть РККА в Великой Отечественной войне.

 История формирования 
Полк сформирован 20 июля 1943 года на базе 24-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 3-й гвардейской мотострелковой дивизии, на основании директивы ГШ РККА № 39351 от 27 июня 1943 года, в составе 6-го гвардейского механизированного корпуса.

На вооружении полка находились самоходные артиллерийские установки СУ-85.

 Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: с 20 июля 1943 года по 19 сентября 1943 года и с 27 февраля 1944 года по 30 марта 1945 года.

 Участие в Великой Отечественной войне в 1943 году 
 Участвовал в Битве за Днепр с июля 1943 по сентябрь 1943 год.

 Участие в Великой Отечественной войне в 1944 году 
 Участвовал в Черновицко-Проскуровской операции весной 1944 года. Полк принимал участие в освобождении городов Каменец-Подольский, Скалат и Волочиск.
 Участвовал в Львовско-Сандомирской операции летом 1944 года

 Участие в Великой Отечественной войне в феврале-марте 1945 года 
 С 8 по 24 февраля 1945 года полк участвовал в Нижне-Силезской наступательной операции.
30 марта 1945 года полк выбыл из состава 6-го гвардейского механизированного корпуса в распоряжение Ставки ВГК.

 В составе 

 Полное наименование 1-й гвардейский самоходно-артиллерийский Львовский ордена Богдана Хмельницкого полк'''

Командиры 
 Гудимов, Иван Васильевич — гвардии полковник (ранен 17 июля 1944) -до 17.7.44
 Гайдаш, Василий Филиппович — гвардии майор, гвардии подполковник

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка 
 Ушаков, Александр Кириллович — Герой Cоветского Cоюза, старший сержант, наводчик орудий СУ-85 получил звание Героя СССР за бои в марте 1944 у Каменец-Подольского.
 Велижанцев, Александр Фёдорович — Герой Cоветского Cоюза
 Гришин, Михаил Иванович  (1921 — ) — механик-водитель самоходной установки СУ-85, гвардии старший сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Самоходно-артиллерийские полки СССР во время Великой Отечественной войны
Советская гвардия
Гвардейские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году